Ryszard Borowski – polski muzyk
 Ryszard Borowski – polski pedagog (ur. 1946 – zm. 2007)